Indianapolis 500 1971 je bila petinpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1971.

Rezultati

1971 v športu
1971